Алијанса за будућност Косова () је трећа по реду партија на Косову и има 9 посланичких места у Скупштини Косова. Тренутни потпредседник партије, Бајрам Косуми, је од 23. марта 2004. премијер Косова. Председник Алијансе за будућност Косова је хашки оптуженик Рамуш Харадинај — претходни премијер Косова (од децембра 2004. до марта 2005).

На парламентарним изборима 2010. год. партија је освојила 77.130 гласова (11,04%) и 12 места у скупштини.

На парламентарним изборима 2014. год. партија је освојила 69.793 гласова (9,54%) и 11 места у скупштини.

Спољашње везе 
 Званични сајт Алијансе за будућност Косова

Политичке партије на Косову и Метохији
Албанске политичке странке у Србији
Србија у 2001.